Europsko nogometno prvenstvo do 19 u Finskoj 2018. (znan i kao UEFA Under-19 Euro 2018) je 17. prvenstvo za Europsko prvenstvo u nogometu do 19 godina (67. Under-18 prvenstvo u nogometu i Juniori su uključeni) u kojoj igraju prvenstvo međunarodnih mladih nogometaša pod nogometnom organizacijom UEFA-e za muško under-19 nacionalnih reprezentacija Europe. Finskoj, koja je odabrana u krovnoj organizaciji UEFA-e 26. siječnja 2015., will host the tournament.

Ukupno nastupa 8 reprezentetacija, s igračima rođenim na ili poslije 1. siječnja 1999.

Isto kao i prvenstvo prije 2 godine, natjecanje se vodi i kao kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u nogometu do 20 - Poljska 2019. Najboljih 5 bit će kvalificirano na spomenuto svjetsko prvenstvo.

Kvalifikacije

Gradovi i stadioni

Grupno natjecanje

Završno natjecanje

Izvori

Vanjske poveznice  

U-19 2018
Međunarodna nogometna natjecanja u Finskoj